Каприо — имя собственное. Существует в виде топонима и фамилии.

Топоним 
Каприо — название исторического прихода Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии с центром в деревне Новосёлки Ломоносовского района Ленинградской области.

Фамилия 
Каприо () — итальянская фамилия.

 Каприо, Гвидо (род. 1994) — итальянский шахматист.
 Каприо, Джузеппе (1914—2005) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Ди Каприо, Леонардо (род. 1974) — американский актер.

